Теодор Люкс Фейнингер (урожд. Теодор Лукас Фейнингер; , также T. Lux Feininger; 11 июня 1910, Берлин — 7 июля 2011, Кембридж, Массачусетс) — немецкий и американский  и .

Жизнь и творчество 
Родился в семье американского художника-экспрессиониста Лионеля Фейнингера и его супруги Джулии, был их младшим сыном. В 1927 году начал работать в берлинском фотоагентстве DEPHOT; в 1929 году он участвовал в выставке Film und Photo в Штутгарте. Художественной деятельностью занимался с 1929 года. Изучал живопись в Дессау под руководством таких профессоров, как Ласло Мохоли-Надь и Оскар Шлеммер, участвовал в художественном движении «Баухаус», увлекался джазом, играл в джаз-группе. Позднее занимался профессионально художественной фотографией, как и его старший брат Андреас и сводная сестра Лора Фейнингер. В 1930 году увлекается живописью, длительное время живёт в Париже, поддерживая многочисленные связи в художественной среде. В 1935 году возвращается в Германию, но будучи чуждым национал-социалистскому режиму, на следующий год мигрирует в США. Живёт и работает в Нью-Йорке. Начиная с 1950 -х годов Теодор Люкс занимается исключительно живописью. Хотя в его работах остаётся заметное влияние стиля «„баухаус“», художник сумел разработать и свою собственную оригинальную манеру рисунка. Вплоть до 1947 года он подписывает свои работы псевдонимом «Theodor Lux». Позднее, кроме художественного творчества, был известен также ак писатель. Занимался преподавательской деятельностью в Нью-Йорке, Гарварде и в Бостоне.

Т. Л. Фейнингер был дважды женат, его первая супруга Жанна рано скончалась. Вторично вступил в брак в 1954 году с Патрисией Рэнделл. В этом браке родились трое сыновей.

Литература 
 Zwei Welten. Mein Künstlerleben zwischen Bauhaus und Amerika. Mitteldeutscher Verlag, Halle 2006, ISBN 3-89812-346-4.
 Feininger Eine Künstlerfamilie. Hrsg. Wolfgang Buche, Hatje Cantz Verlag, Stuttgart 2001, ISBN 3-77571-036-1
 Feininger, T(heodor) Lux (Lukas). в: Werner Röder; Herbert A. Strauss, (изд.), International Biographical Dictionary of Central European Emigrés 1933—1945, Vol II, 1, München : Saur 1983 ISBN 3-598-10089-2, S. 287

Примечания

Дополнения 
 T. Lux Feininger на bauhauskooperation.de
 Theodore Lux Feininger: Meeresleuchten
 акварельные рисунки Т. Л. Фейнингера в серии Lieb & Teuer с Janin Ullmann о 8 октября 2017, видео (на немецком языке)
 Работы Т. Л. Фейнингера на www.Kunst-Archive.net

Баухаус
Писатели США
Преподаватели Гарвардского университета
Иммигрировавшие в США из Германии
Столетние долгожители США